Le Forum en folie peut désigner:
Le Forum en folie (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum), comédie musicale de Stephen Sondheim créée à Broadway en 1962 ;
Le Forum en folie (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum), film musical anglo-américain réalisé par Richard Lester en 1966, adapté de cette comédie musicale.